Le tournoi de tennis de Monte-Carlo est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 3, se dispute du 12 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Bonnie Gadusek, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruzici et Catherine Tanvier.

Faits marquants 
On note les forfaits de Martina Navrátilová, Mima Jaušovec et Bettina Bunge.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Monte-Carlo
1982 à Monaco
Tennis en juillet 1982